Puede referirse a:
 la población francesa Béard
 Charles Beard
 Frank Beard
 James Beard
 Ralph Beard
 el botánico inglés residente en Australia John Stanley Beard